Onderdistrict in Indonesië
 Karanggayam (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Karanggayam (Karanggayam), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karanggayam (Lumbir), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karanggayam (Srengat), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Karang Gayam (doorverwijspagina)